Schmandt ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Schmandt-Besserat (* 1933), US-amerikanische Altorientalistin
 Edgar Schmandt (1929–2019), deutscher Maler
 Hans Schmandt (1920–1993), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer

Siehe auch:

 Schmand (Begriffsklärung)